General Guido (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
General Guido (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië